Oddermose har flere betydninger:
 Oddermose (Rørvig Sogn) – en bebyggelse i Rørvig Sogn
 Oddermose (Stege Sogn) – et areal i Stege Sogn